HMAS Melbourne kan avse:

  – en lätt kryssare av Chatham'-klass sjösatt 1912 och som skrotades 1929.
  – ett hangarfartyg av Majestic-klass förvärvad av australiska flottan 1947. Hon var inblandad i två stora kollisioner under sin karriär och såldes för skrotning 1985.
  – en robotfregatt av Adelaide''-klass sjösatt 1989 och för närvarande i aktiv tjänst.